Аффольтерн () — округ у Швейцарії в кантоні Цюрих.
Адміністративний центр — Аффольтерн-ам-Альбіс.

Громади

Примітки 

Округи кантону Цюрих